«(El) suegro» (o «(La) suegra», o sus plurales) puede referirse a: 
Mujer o hombre.

Obras artísticas 
 La suegra (s.II.a.C.), obra de Terencio.
 La suegra ("La suocera") (1913), película (corto) italiano.
 La suegra ("A Sogra") (1954), película brasileña de Armando Couto.
 La suegras ("The Mothers-In-Law") (1967-1969), serie de TV (EE.UU.).
 La suegra (2014), telenovela de Caracol Televisión (Colombia).